Coyhaique – miasto w Chile
 Coyhaique – prowincja Chile